The Great War – album Sabatonu
 The Great War – album Justina Curriego
 The Great War  – seria powieści Harry’ego Turtledove’a

Zobacz też 
 I wojna światowa